Henry Temple peut faire référence à :

 Henry Temple (c.1673–1757), noble irlandais et homme politique britannique ;
 Henry Temple (1739–1802), fils du gentilhomme irlandais précédent et homme politique britannique ;
 Henry Temple (1784–1865), fils du précédent, Premier ministre britannique ;
 Henry Wilson Temple (1864–1955), homme politique républicain de Pennsylvanie.